El Zorrillo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Zorrillo, Guanajuato, ort, 
 El Zorrillo, Puebla, ort, 
 El Zorrillo, Michoacán de Ocampo, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar